Scrymgeour est un nom d'origine écossaise pouvant désigner :
 Edwin Scrymgeour (1866-1947), député écossais du Parlement du Royaume-Uni. ;
 Kristy Scrymgeour (née en 1973), coureuse cycliste professionnelle australienne ;
 Scrymgeour est un des clans écossais ;
 Plusieurs Scrymgeour ont exercé la fonction de Lord Provost à Dundee ;
 Le bâtiment Scrymgeour abrite à l'université de Dundee les départements de droit, comptabilité, psychologie et le .